Величківська ЗОШ І—ІІ ступенів — загальноосвітня школа, розташована у с. Лазірки Оржицького району Полтавської області.

Загальні дані 
Величківська ЗОШ І—ІІ ступенів — загальноосвітня школа, яка розташована за адресою: 37710, вул. Панаса Мирного, 21, с. Лазірки Оржицького району Полтавської області.

У навчальному закладі навчаються 69 учнів.

Педагогічний колектив школи — 15 учителів.

Директор навчального закладу — Вітренко Олена Михайлівна.

Історія школи 
Величківська загальноосвітня школа І—ІІ ступенів знаходиться в мальовничому куточку с. Лазірки. Ще в 1940-х роках школа була шестирічною. З роками перетворилась на семирічку, далі додався восьмий клас, згодом — дев'ятий. Старе приміщення не збереглося.

Та у 1968 році було побудоване нове одноповерхове приміщення нової школи, в якому і зараз навчаються учні. На її території посаджено парк, фруктовий сад. Тому з весни по осінь школа потопає в розкішній зелені.

Сучасний педагогічний колектив має у своєму складі 15 учителів. У школі навчаються 69 учнів.

Серед випускників школи — Підпалий Володимир Олексійович — український поет-шістдесятник. На його честь на фасаді школи вмонтовано меморіальну дошку.

Директори школи 
 Копотун Віра Максимівна;
 Пікало Микола Денисович;
 Цебро Григорій Дмитрович;
 Борщ Олексій Миколайович;
 Шарамко Василь Борисович;
 Мацюк Оксана Петрівна.

Випускники школи 
 Данило Микитович Ламах – заслужений будівельник Української РСР;
 Іван Афанасійович Копотун – член Національної спілки журналістів України;
 Станіслав Михайлович Варв'янський – професор, доктор філософських наук;
 Підпалий Володимир Олексійович – український поет-шістдесятник.

Джерела і посилання 

 Офіційний сайт закладу 
 Школа на сайті ІСУО 

Освіта в Оржицькому районі
Школи Полтавської області